Rentmeester est un patronyme porté notamment par :

 Co Rentmeester (1936-), rameur néerlandais puis photojournaliste ;
 Piet Rentmeester (1938-2017), coureur cycliste néerlandais.